Good for Evil – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Kalem Company
Good for Evil – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Good for Evil – cortometraggio del 1913 diretto da James Kirkwood
Good for Evil – cortometraggio del 1913 diretto da Romaine Fielding
Good for Evil – cortometraggio del 1913 diretto da Charles Calvert